"Perfect" (canção de Anne-Marie) - single da cantora inglesa Anne-Marie.
 "Perfect" (canção de Ed Sheeran) - single do cantor britânico Ed Sheeran.
 "Perfect" (canção de Flyleaf) - single da banda americana Flyleaf.
 "Perfect" (canção de One Direction) - single da boyband britânica One Direction.
 "Perfect" (canção de Simple Plan) - single da banda canadense Simple Plan.
 "Perfect" (canção de The Smashing Pumpkins) - single da banda americana The Smashing Pumpkins.
 Perfect (filme) - filme americano de 1985 dirigido por James Bridges.

Desambiguação